Il doppio del Virginia Slims of New Orleans 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Zina Garrison e Lori McNeil erano le detentrici del titolo, ma solo McNeil ha partecipato in coppia con Betsy Nagelsen.

McNeil e Nagelsen hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Beth Herr e Candy Reynolds.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Robin White (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (finale)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Virginia Slims of New Orleans 1988